AFI:

 AFI — американская альтернативная рок-группа.
 AFI — сборник лучших песен калифорнийской альтернативной рок-группы AFI, вышедший в 2004 году.
 Американский институт киноискусства () — некоммерческая организация.
 AFI Development — коммерческая компания, создана в 2001 г.